AE ou código ISO 3166-1 para Emirados Árabes Unidos
 AE ou L'Année épigraphique — periódico francês sobre epigrafia.
 AE ou  Agência Estado — agência de notícias do Grupo Estado
 ATLANTICO Europa

Ver também 
 Ae — código ISO 639 da língua avéstica
 .ae — domínio de topo Internet correspondente a Emirados Árabes Unidos
 Æ ou "æ"vogal em algumas línguas

Desambiguações de siglas